Strjukowe (ukrainisch ; russisch /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Strjukowe (Beresiwka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Beresiwka
 Strjukowe (Schachtarsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Schachtarsk